Greenwich: un dels boroughs o districtes administratius de la ciutat de Londres (Regne Unit).
Greenwich: barri del sud-est de Londres, Regne Unit. Centre del districte londinenc de Greenwich.
 Greenwich Village: Àrea residencial de l'oest de Manhattan.
 Greenwich Mean Time o GMT: una mesura del temps basada en el temps solar mitjà al meridià de Greenwich
 Illa Greenwich: una de les Illes Shetland del Sud (Antàrtida)
 Meridià de Greenwich: Semicercle imaginari que uneix els pols i passa per Greenwich (Regne Unit).
 Observatori Reial de Greenwich: Observatori astronòmic del  i actualment museu de navegació, astronomia i rellotgeria.
 Diverses poblacions dels Estats Units:
Greenwich, a l'estat de Connecticut.
Greenwich, a l'estat de Virgínia.
Greenwich, a l'estat d'Ohio.